Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» — государственная награда СССР.

Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 13 июля 1950 года. Автор рисунка медали — художник .

Положение о медали 
Медалью «За отличие в охране государственной границы СССР» награждались военнослужащие погранвойск МГБ, МВД, КГБ СССР и лица из числа гражданского населения:
 за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при задержании нарушителей государственной границы СССР;
 за умелое руководство боевыми действиями пограничного наряда при защите неприкосновенности границы СССР;
 за высокую бдительность и инициативные действия, в результате которых были задержаны нарушители государственной границы;
 за умелую организацию пограничной службы и примерную работу по укреплению государственных границ СССР;
 за безупречное несение службы по охране государственных границ СССР;
 за активную помощь пограничным войскам в их боевой работе по охране государственных границ СССР.

Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «Партизану Отечественной войны» II степени.

В 1966 году изменялось описание медали, в 1977 и 1980 положение о ней.

Медалью могли награждать повторно, за новые подвиги и отличия. По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За отличие в охране государственной границы СССР» совершено примерно 67 520 награждений.

После распада СССР медаль была возрождена в качестве награды Российской Федерации.

Описание 

Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» до 1966 года изготовлялась из серебра. Позднее из нейзильбера, посеребренная, а затем и из медно-никелевого сплава. Медаль имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали изображена фигура вооружённого автоматом ППШ солдата, стоящего на страже у пограничного столба, на заднем плане — горы.

На оборотной стороне медали надпись рельефными буквами «За отличие в охране государственной границы СССР». В нижней части по окружности расположены дубовые ветви, перевитые ленточкой. В верхней части изображена выпуклая пятиконечная звёздочка, а в нижней — серп и молот.

Обе стороны медали по окружности окаймлены выпуклым бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой зелёной шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм с красными полосками по краям ленты шириной в 3 мм каждая.

Литература

Ссылки 

 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Ордена и медали СССР
 Награды СССР

За отличие в охране государственной границы СССР